Hinterer Brunnenkogel (Ötztaler Alpen), een 3438 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen
Hinterer Brunnenkogel (Stubaier Alpen), een 3325 meter hoge berg in de Stubaier Alpen